Crottin peut désigner : 

Les matières fécales des équidés, et en particulier 
Le crottin de cheval
Un fromage de chèvre, le crottin de chèvre, et en particulier
Le crottin de Chavignol